Toponímia:
 Proctor (Minnesota)
 Proctor (Vermont)
 Proctor (Montana)
 Biografies:
 Andrew Beauchamp-Proctor (Mossel Bay, Cap Occidental, 1894 - RAF Hendon, Anglaterra, 1921), aviador de combat sud-africà.
 George Richardson Proctor (1920), botànic estatunidenc citat com a autoritat taxonòmica amb l'abreviatura Proctor